Hallén och Halén är två svenska efternamn med identiskt uttal. Namnen kan även skrivas utan accent. Det blir då osäkert hur det  skall uttalas. Offentlig statistik tillgänglig i juni 2018 anger följande antal personer bosatta i Sverige med namnen
 Hallén 1 464
 Halén 399
 Hallen 13
Tillsammans blir detta 1 866 personer.

Personer med efternamnet Hallén eller Halén
 Andreas Hallén (1846–1925), tonsättare, dirigent och professor
 Arne Hallén (1890–1974), skulptör och grafiker
 Anton Halén (född 1990), handbollsspelare
 Berit Hallén  (född 1935), skådespelare
 Erik G. Hallén  (1899–1975), fysiker, professor
 Harald Hallén (1884–1967), präst och politiker, socialdemokrat
 Helga Hallén (1911–1998), skådespelare
 Kerstin Hallén (1922–2012), journalist och översättare
 Lars Hallén (född 1946), företagsekonom, professor
 Ola Halén (född 1977), sångare, låtskrivare och musiker
 Olle Hallén  (1923–1990), läkare, professor i  öron-, näs- och halssjukdomar
 Olle Hallén (konstnär) (1918–1995)
 Viktor Hallén (född 1994), handbollsspelare

Se även 
 Halens, tidigare postorderföretag grundat av Hans Halén
 Hallen, flera betydelser

Källor 

Svenska efternamn